Aaron Johnson může být:

 Aaron Johnson (lední hokejista) (* 1983) – kanadský lední hokejista
 Aaron Johnson (hudebník) (* 1977) – americký hudebník
 Aaron Taylor-Johnson (* 1990) – anglický herec